Rant ist der Familienname folgender Personen:

 Rok Rant, slowenischer Bogenbiathlet
 Zoran Rant (1904–1972), slowenischer Maschinenbauingenieur

Siehe auch:
 Rand
 Randt